Том и Џери у Њујорку () америчка је анимирана телевизијска серија коју премијерно приказује -{HBO Max}- од 1. јула 2021. године. Темељи се на ликовима Том и Џери и анимираној серији Вилијама Хане и Џозефа Барбере, а такође је наставак филма Том и Џери, који је приказан 26. фебруара 2021. године. У Србији је приказује -{HBO Max}- од 8. марта 2022. године.

Радња 
Смештена након догађаја из хибридног играно-рачунарског филма, серија прати Тома и Џерија у новим авантурама у хотелу Ројал гејт и широм Њујорка.

Епизоде

Преглед серије

1. сезона (2021)

2. сезона (2021)

Референце

Спољашње везе 
 
 

Америчке анимиране серије из 2020-их
Америчке серије које су се почеле приказивати 2021.
Том и Џери
Оригинални програми за HBO Max
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије Warner Bros. Animation-а